Une interaction est une action ou une influence réciproque entre deux ou plusieurs choses ou phénomènes, souvent des éléments d'un système. Elle a un effet de changement qui participe à l'évolution du système, à l'échelle de l’interaction ou parfois au-delà.

En physique, en chimie ou en biologie, une interaction a pour effet de produire une modification de l'état des objets en interaction, comme les particules, atomes ou molécules. Exemple : interaction de Coulomb, interaction de Van der Waals.

Sciences et techniques

Biologie 
 En biologie, les interactions biologiques sont les relations entre deux espèces dans un écosystème.

Chimie 
 Interaction agostique

Mathématiques 
 En statistique, une interaction décrit une situation dans laquelle l'influence simultanée de deux variables sur une troisième n'est pas additive.

Médecine et pharmacie 
 En pharmacologie, l'interaction médicamenteuse.
 En immunologie, l'interaction durable.

Physique 
 Les interactions élémentaires sont les quatre forces responsables de tous les phénomènes :
 l'interaction forte,
 l'interaction faible,
 l'interaction électromagnétique,
 et la gravitation.
 Voir aussi l'interaction électrofaible.
 En astrophysique, l'interaction de galaxies.
 Interaction de configuration
 Interaction effective
 En mécanique quantique, la représentation d'interaction.
 En mécanique, l'interaction fluide-structure.
 Interactions attractives
 Interaction rayonnement-matière

Sciences humaines et sociales 
 Une interaction est un échange entre deux entités sociales. Ce sont des actions réciproques modifiant le comportement ou la nature des éléments, corps, objets, phénomènes en présence ou en influence." (Edgar Morin).
 Dans l'éducation : les aires d'interaction.

Voir aussi 
 Interactionnisme
 Interlocution
 Interactomique
 Interactions de la psychanalyse